Орошение (ирригация) — подведение воды или другой распыляемой жидкости к какому-либо объекту.

 Орошение — подвод воды на поля, испытывающие недостаток влаги.
 Орошение в медицине — подведение распыляемой жидкости к тем или иным наружным частям или полым органам человеческого тела с лечебной или гигиенической целью.